Teichplatz steht für:
 Teichplatz (Dresden), siehe Liste der Kulturdenkmale in Kleinluga
 Teichplatz (Erfurt), siehe Liste der Kulturdenkmale in Marbach (Erfurt)
 Teichplatz (Weimar), siehe Liste der Kulturdenkmale in Weimar (Sachgesamtheiten und Ensembles)

Siehe auch:
 Teichgasse
 Kleine Teichgasse
 Teichhof
 Teichstraße